uitleg of toelichting bij iets:
commentaar (beschouwing), een boek dat een aanvulling of uitleg vormt voor een ander werk
commentaar (religie), nadere uitleg van heilige geschriften
in media en journalistiek:
commentaar (journalistiek), een journalistieke tekst waarbij uitleg of opinie wordt gegeven over een bepaald onderwerp
voice-over, een vertelstem van iemand buiten beeld die uitleg geeft bij beelden, bijvoorbeeld van een nieuwsfeit, sportwedstrijd of documentaire, of in een speelfilm
commentaar (programmeren), toelichtingen in de broncode van een computerprogramma
kritiek op iets